

Pessoas
Earl Hines
Gregory Hines
Cheryl Hines
Walter Hines Page

Localidades
Hines (Oregon)

Desambiguação